A Estação de West Runton é a estação ferroviária que serve a vila de com o mesmo nome, no condado de Norfolk, Inglaterra.

Ligações externas 

West Runton
Estações ferroviárias de Norfolk